

Oficjalne międzynarodowe spotkania

Bilans

Osiągnięcia 
 1. miejsce w IO 1972.
 2. miejsce w IO 1976.
 3. miejsce w MŚ 1974.

Górski